Döser ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Döser (* 1938), deutscher Verleger
 Ariane Döser (1937–2015), ehemalige deutsche Leichtathletin